3-й танковый корпус (), также известный как «Группа Брайта» — танковый корпус вермахта (1942—1945).

Боевой путь корпуса 
Сформирован в июне 1942 года на базе 3-го армейского корпуса (моторизованного) ().

Корпус был включён в состав группы армий «А», сформированной летом 1942 для захвата Кавказа. После поражения под Сталинградом, корпус принимал участие в боях за Харьков в составе группы армий «Дон» (См. Третья битва за Харьков).

Затем в составе 4-й танковой армии Гота () корпус принимал активное участие в операции «Цитадель», прикрывая отход частей вермахта от Белгорода к Днепру.

В начале 1944 года корпус принимал участие в прорыве немецких войск, окружённых в районе г. Корсунь (Корсунь-Шевченковская операция). В марте 1944 корпус вместе 1-й танковой армией попал в окружение в районе г. Каменец-Подольск и вёл тяжёлые бои по прорыву и выходу из окружения.

На 13 октября 1944 года в составе 6-й армии группы армий «Южная Украина».

Вследствие тяжёлых потерь, понесённых с ноября 1944 по январь 1945, корпус был переименован в Группу Брайта (по имени своего командующего Германа Брайта).

В конце 1944 года корпус принимал участие в безуспешной попытке снять осаду Будапешта (Операция «Конрад»), а также операции «Весеннее пробуждение» () в Венгрии.

После провала операции, корпус с боями прошёл через Австрию, и в день окончания военных действий (8 мая 1945) сдался американцам.

Состав корпуса 
В декабре 1942:
 13-я танковая дивизия
 5-я моторизованная дивизия СС «Викинг»
 2-я горнопехотная дивизия (румынская)

В июле 1943:
 6-я танковая дивизия
 7-я танковая дивизия
 19-я танковая дивизия
 168-я пехотная дивизия

В декабре 1943:
 3-я танковая дивизия
 6-я танковая дивизия
 11-я танковая дивизия
 14-я танковая дивизия
 10-я моторизованная дивизия
 376-я пехотная дивизия (боевая группа)

На 13 октября 1944 года
 13-я танковая дивизия
 1-я танковая дивизия
 23-я танковая дивизия
 боевая группа 22-й кавалерийской дивизии СС

В марте 1945:
 1-я танковая дивизия
 3-я танковая дивизия
 23-я танковая дивизия
 25-я пехотная дивизия (венгерская)

Командный состав корпуса

Командующие корпусом 
 С 21 июня 1942 — генерал танковых войск Лео фрайхерр Гейр фон Швеппенбург
 С 20 июля 1942 — генерал кавалерии Эберхард фон Макензен
 С 2 января 1943 — генерал танковых войск Герман Брайт
 С 20 октября 1943 — генерал-лейтенант Хайнц Циглер
 С 25 ноября 1943 — генерал-лейтенант Фридрих Шульц
 С 9 января 1944 — генерал танковых войск Герман Брайт
 С 31 мая 1944 — генерал-лейтенант Дитрих фон Заукен
 С 29 июня 1944 — генерал танковых войск Герман Брайт

Примечания

Литература 
 Макензен Эберхард фон. От Буга до Кавказа (III танковый корпус в кампании против Советского Союза 1941—1942 годов). М.: АСТ, Транзит книга, 2004, ISBN 5-17-025376-1
 James Lucas: Die Wehrmacht 1939—1945. Zahlen, Daten, Fakten. Tosa Verlagsgesellschaft, Wien 2004, ISBN 3-854-92880-7

Танковые корпуса вермахта во Второй мировой войне